Justin har flere betydninger:

Personer 
 Justin (navn) – et fornavn
 Justin (historiker) – romersk historiker fra det 3. århundrede
 Justin I (450–527) – eller Flavius Iustinius Augustus, en østromersk kejser der regerede fra 518 til 527
 Justin II (520–578) – eller Flavius Iustinius Iunior Augustus, en østromersk kejser der regerede 565 to 578
 Justin, Moesia – Byzantinsk general, dræbt i kamp i 528.
 Justin (konsul i 540) – Byzantinsk general, consul i 540, (c. 525–566)
 Justin (singer) – Hawaiiansk singer-songwriter, (født 1978)
 Justin Andrew Channing – engelsk tidligere fodboldspiller, (født 1968)
 Justin Bieber – canadisk sanger, (født 1994)
 Justin Lo – tilskrives som "Justin", Hong Kong-kinesisk-amerikanske singer-songwriter, skuespiller og pladeproducer
 Justin Martyr – tidligere kristen apolog, (103–165),
 Iustin Moisescu – Patriark over Rumænien, (1910–1986),
 Justin Timberlake – nogle gange tilskrevet som 'Justin', (født 1981),
 Justin Verlander – en tidligere Major League Baseball pitcher, (født 1983).

Andet 
 Justin, Texas – en by i USA
 Grandia (serie) – Justin, hovedpersonen i Grandia, et rollespil fra 1997
 Justin (robot) – en menneskelignende robot udviklet af det tyske Aerospace Center (DLR)
 Justin.tv – et netværk af forskellige kanaler, som leverer en platform for lifecasting og live-video streaming af begivenheder-online
 "Justin" (sang af Korn) – en sang fra 1998 fra albummet Follow the Leader Albums af Justin Lo 
 Justin (album fra 2005) – Justin (album fra 2005)
 Justin (album fra 2008) – Justin (album fra 2008)

Se også 
 Saint Justin (flertydig)
 Justinus